За даними Інституту статистики Албанії, в країні є 74 великі міста, які мають статус, власне, міст. Найбільшими містами Албанії є столиця країни Тирана та головний порт Дуррес.

Примітки

Див. також 
 Албанія

Албанія

Міста